Thanh Bình (Biên Hòa, Đồng Nai)
 Thanh Bình (Trảng Bom, Đồng Nai)